Die folgende Tabelle umfasst alle griechischen Gemeinden, die im Zuge des Kapodistrias-Programms von 1997 aus knapp 6000 kleineren kommunalen Einheiten geschaffen wurden und im Zuge des Kallikratis-Gesetzes von 2010 zum 1. Januar 2011 großenteils wieder abgeschafft bzw. zu 325 größeren Gemeinden zusammengelegt wurden. Die Unterscheidung in Stadtgemeinden (Ez. ) und Landgemeinden (Ez. ) wurde mit dem Kallikratis-Gesetz aufgehoben, so dass Landgemeinden, deren Territorium sich nicht verändert hat, mit Wirkung vom 1. Januar 2011 zu ‚Gemeinden‘ (im allgemeinen Sinne, dimi) erklärt wurden.
 Siehe Liste der Gemeinden Griechenlands (aktuell)

Die Tabelle verzeichnet den Namen der Gemeinde gewöhnlich in der neuesten sprachlichen Version (meist Dimotiki), führt dann den amtlichen Namen des griechischen Innenministeriums an (meist in Katharevousa – einer älteren sprachlichen Stufe) und bezeichnet außerdem die Zugehörigkeit zum jeweiligen (2011 als Gebietskörperschaft abgeschafften) Nomos (Präfektur) sowie den Namen der neuen Gemeinde, in der die Gemeinde 2011 aufging.

Liste

Weblinks 
 Gesetzentwurf zum Kallikratis-Gesetz vom 21. Mai 2010 (PDF; 2,2 MB)

Gemeinden2
Griechenland